Скомпе:

 Скомпе — деревня в гмине Хелмжа Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства в центральной части севера Польши.
 Скомпе — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Свебодзинский повят, Любушское воеводство.